Села:
 Мирони — Одеська область, Подільський район, Балтська міська громада
 Мирони — Полтавська область, Семенівський район